Денис Дмитриевич Фираго () — белорусский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Воспитанник минской футбольной школы «Фортуна». Затем занимался в школе клуба «Ислочь». С 2017 года начал выступать за клуб в турнире дублёров. В конце 2018 года Фираго стал привлекаться к тренировкам с основой, а также попадать в заявки на матч. 24 ноября дебютировал в составе «Ислочи» в чемпионате страны, выйдя на замену на 86-й минуте игры со «Слуцком» вместо автора единственного мяча в матче Артура Слабашевича. Вскоре после этого заключил свой первый профессиональный контракт, подписав с командой контракт на три года.

В дальнейшем выступал в основном за дубль, в 2020 году провёл ещё один матч в Высшей лиге. В июле 2021 года был отдан в аренду в «Молодечно». В ноябре по окончании контракта покинул «Ислочь».  

С ноября 2021 года находится в статусе свободного агента.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Ислочи» 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Ислочь»
Игроки ФК «Молодечно-ДЮСШ-4»